Bardo steht für:
 Bardo (Mainz) (980–1051), Benediktinermönch und Erzbischof von Mainz
 Bardo (Band), englisches Popduo
 Bardo, die erfundene Chronik einer Handvoll Wahrheiten, mexikanischer Spielfilm von Alejandro G. Iñárritu
 Bardo (Yoga), einen möglichen Bewusstseinszustand
 Bardo (Kentucky), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bardo, slowenischer Name von Lusevera, Gemeinde in der Provinz Udine, Italien
 Bardo (Niederschlesien), Stadt in Polen
 Le Bardo, Vorort von Tunis
 Nationalmuseum von Bardo, ein archäologisches Museum in Tunis

Bardo ist der Familienname folgender Personen:
 Margarete Bardo (1916–2000), politisch engagierte Gastwirtin

Siehe auch
 Ostre Bardo
 Bardot
 Bardo Thödröl